Carlos Juan Finlay y Barrés (Camagüey, Cuba, 1833 – l'Havana, Cuba, 1915), metge i científic
 David Edward Finlay o Dave Finlay (Belfast, Irlanda del Nord, 1958), lluitador irlandès
 Donald Finlay o Don Finlay (Christchurch, Regne Unit, 1909 - Great Missenden, 1970), atleta britànic 
 Frank Finlay o Francis Finlay (Lancashire, Anglaterra, 1926 - 2016), actor anglès 
 Ian Hamilton Finlay (Nassau, Bahames, 1925 - Edimburg, Escòcia, 2006), poeta, jardiner i escultor escocès